

Geografia
 Trento – comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia e del Trentino-Alto Adige
 Doss Trento – uno dei tre dossi dell'omonima città italiana
 Case di Trento – frazione di Giulianova in provincia di Teramo
 Trento – municipalità filippina
 Nova Trento – comune brasiliano

Onomastica
 Trento – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Vittorio Trento – musicista 78

Viticoltura 

 Trento – vino DOC che designa il metodo classico prodotto in provincia di Trento
 Trento –  DOC riservato ad alcuni vini

Altro
 Classe Trento – classe di incrociatori pesanti della Regia Marina
 Trento – incrociatore pesante della Regia Marina